
Ниже представлен список всех призёров зимних Олимпийских игр 1988 года, проходивших с 13 по 28 февраля 1988 года в городе Калгари, Канада. Всего в соревнованиях приняли участие 1423 спортсмена — 1122 мужчины и 301 женщина, представлявшие 57 стран (национальных олимпийских комитета). Было разыграно 46 комплектов наград в 10 дисциплинах 6 олимпийских видов спорта,. В лыжном двоеборье, прыжках с трамплина, бобслее, биатлоне и хоккее разыгрывали медали исключительно мужчины, а фигурное катание было единственным видом спорта на этой зимней Олимпиаде, где мужчины и женщины соревновались вместе в парах. Призёрами игр в Калгари стали спортсмены из 17 стран — при этом 10 из этих стран удалось завоевать как минимум одну золотую медаль. Победителем общемедального зачёта стала сборная СССР, получившая 29 медалей, в том числе 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых.

Биатлон

Бобслей

Горнолыжный спорт

Конькобежный спорт

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки

Прыжки с трамплина

Санный спорт

Фигурное катание

Хоккей

Лидеры по медалям 
Лидерами по общему числу завоёванных наград на этой Олимпиаде, с тремя наградами стали трое спортсменов, это: голландская конькобежка Ивонн ван Геннип, финский прыгун с трамплина Матти Нюкянен — завоевавшие по три золотые медали, и советская лыжница Тамара Тихонова, взявшая две золотых и одну серебряную награду.

Примечания 

Списки призёров Олимпийских игр